

Cinema 

 Liar – film del 2004 scritto e diretto da Kim Kyung-hyung

Musica 
 Liar/Doing All Right – singolo dei Queen del 1974
 Liar – album dei Jesus Lizard del 1992
 Liar – singolo dei Vanilla Ninja del 2004
 Liar – singolo di Camila Cabello del 2019
 Liar – singolo di Davina Michelle del 2020

Televisione 

 Liar - L'amore bugiardo (Liar) – serie televisiva britannica-statunitense del 2017